A Companhia de Precursores Paraquedista (Cia Prec Pqdt) é uma Organização Militar de Operações Especiais e Reconhecimento Especial do Exército Brasileiro. Unidade de elite única nas Forças Armadas do Brasil, foi também o Berço das Tropas Especiais no país, tornando-se o embrião para diversas outras unidades de elite. É subordinada à Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), mas pode por sua ordem, atuar em apoio a qualquer outra tropa em operações de interoperabilidade.

Unidade altamente adestrada que tem por objetivo inserir a Bda Inf Pqdt, ou tropa apoiada, no teatro de operações e que para isso realiza infiltração aérea, terrestre, aquática ou a combinação destas. Antes ou após o assalto aeroterrestre, a Cia Prec Pqdt tem a capacidade de realizar missões de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisições de alvos (IRVA), operar zonas de lançamento de paraquedistas, zonas de pouso de aviões e zonas de pouso de helicópteros, realizar infiltrações em territórios hostis ou negados, capacidade cibernética e outras tarefas inerentes à especialidade. Dentre suas capacidades operacionais, destaca-se  a possibilidade de infiltração por Salto Livre Operacional a Grande Altitude, o que permite uma maior profundidade e maior grau de sigilo.

Os militares integrantes desta subunidade são oriundos do Curso de Precursor Paraquedista, ministrado pelo Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, que capacitar o militar a exercer as funções de precursor em tropas de constituição variável e com pequenos efetivos, adequando-se ao tipo de missão que esteja sendo empregada.

Ver também
Companhia de Precursores Aeroterrestres
Curso de Precursor Paraquedista

Ligações externas
 Página oficial
 Brigada de Infantaria Paraquedista
 Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil

Precursores
Tropas de elite comandos do Brasil
Organizações militares no Rio de Janeiro
Brigada de Infantaria Paraquedista